instalator – robotnik wykonujący prace instalacyjne, potocznie też inżynier projektujący instalacje budowlane
 instalator – rodzaj programu komputerowego